Star Raiders steht für:

 Star Raiders (1979), Computerspiel für Atari 8-Bit-Heimcomputer
 Star Raiders (2011), Computerspiel für Xbox 360, PlayStation 3 und Windows PC
 Star Raiders (2017), Film von Mark Steven Grove